Hartington kan syfta på:

Hartington, Derbyshire – England
Hartington, Kanada – en ort i Ontario 
Hartington, Nebraska – en stad i Cedar County, USA
Hartington, Northumberland – England